Daszyna (plaats), plaats in Polen
 Daszyna (gemeente), gemeente in Polen